Трњаци могу да буду:

 Трњаци (Уб), насеље у општини Уб, Република Србија
 Трњаци (Бијељина), насеље у граду Бијељина, Република Српска, БиХ
 Трњаци (Брчко), насеље у Дистрикту Брчко, БиХ